Ранчо Лома Ларга има више значења:

 Ранчо Лома Ларга (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Лома Ларга (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику